Heteromyza är ett släkte av tvåvingar. Enligt Catalogue of Life ingår Heteromyza i familjen Heteromyzidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen myllflugor.

Heteromyza är enda släktet i familjen Heteromyzidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tvåvingar
Heteromyza